One Step Beyond – album di Jackie McLean del 1963
 One Step Beyond... – brano musicale del 1964 del cantante giamaicano Prince Buster, reincisa dai Madness del 1979.
 One Step Beyond – album dei The Chocolate Watchband del 1969
 One Step Beyond... – album dei Madness del 1979
 One Step Beyond – serie televisiva del 1959 (titolo usato per repliche)
 One Step Beyond – videogioco del 1993